Die Saison 2021/22 der Volleyball Champions League begann mit der ersten Runde am 5.–7. Oktober 2021 und endete mit dem Finale am 22. Mai 2022 in Ljubljana. Hier gewann wie in der Vorsaison Zaksa Kędzierzyn-Koźle aus Polen gegen den italienischen Verein Trentino Volley.

Modus 
Ein Duell in der Vorausscheidung und die ersten drei Runden wurden im K.-o.-System ausgetragen. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase. Dort spielten 20 Mannschaften in fünf Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Für die Rangliste der Gruppen war zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele maßgeblich, gefolgt von der erzielten Punktzahl, dem Satzquotient, dem Punktquotient und dem direkten Vergleich. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurde. Dies galt auch für das Halbfinale. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Spielplan

Die Qualifikationsrunden

Gruppenphase 
Folgende Mannschaften waren für die Gruppenphase gesetzt.

KO-Runde 
Die russischen Mannschaften aus St. Petersburg und Moskau wurden wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine von allen CEV-Wettbewerben ausgeschlossen. Daher erreichten Perugia und Kędzierzyn-Koźle kampflos das Halbfinale.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2021/22 (Manner)
Volleyballsaison 2021/22
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften